Евгений Александрович Баранов:
 Баранов, Евгений Александрович (род. 1995) — российский волейболист.
 Баранов, Евгений Александрович (род. 1976) — украинский футболист. .
 Баранов, Евгений Александрович (журналист), (род. 1970) — русский военный журналист, в 2001 году награждён Орденом Мужества за освещение военной кампании в Югославии.

Примечания